Ogilvie ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ogilvie (1890–1939), Premierminister von Tasmanien
 Brian Ogilvie (1954–2004), kanadischer Jazzmusiker
 Bruce C. Ogilvie (1920–2003), amerikanischer Sportpsychologe
 Dave Ogilvie, kanadischer Musikproduzent und Musiker
 David Ogilvie (* 1951), australischer Cricketspieler
 Flynn Ogilvie (* 1993), australischer Hockeyspieler
 Frederick Ogilvie (1893–1949), Generaldirektor der BBC
 George Ogilvie (1931–2020), australischer Schauspieler und Regisseur
 George Ogilvie-Forbes (1891–1954), britischer Diplomat

 Malcolm Alexander Ogilvie (* 1939), britischer Ornithologe
 Maria Matilda Ogilvie Gordon (1864–1939), britische Paläontologin, siehe Maria Gordon
 Marian Sarah Ogilvie Farquharson (1846–1912), britische Botanikerin
 Marilyn Bailey Ogilvie (* 1936), US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin
 Martin Ogilvie (* 1946), britischer Automobilkonstrukteur, Ingenieur und Autodesigner
 Richard B. Ogilvie (1923–1988), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Illinois
 Robert Maxwell Ogilvie (1932–1981), schottischer Altphilologe
 William Henry Ogilvie (1869–1963), schottisch-australischer Dichter
 William Robert Ogilvie-Grant (1863–1924), schottischer Ornithologe

Ogilvie, Ortsnamen:

 Ogilvie (Western Australia), Ort In Australien
 Ogilvie (Yukon-Territorium), Ort in Kanada
 Ogilvie (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Ogilvie-Zyklus (14 Bände) des Schriftstellers Philip McCutchan
 Ogilvy